Darko Čeferin (Kranj, 7 de novembro, 1968) é um árbitro da Eslovênia.

E um árbitro de categoria internacional.

Árbitros de futebol da Eslovênia
Naturais de Kranj